Энди Маррей в третий раз выиграл титул на этом турнире.

Прошлогодний чемпион — Жо-Вильфрид Тсонга — защищал свой титул, но уступил в четвертьфинале.

Посев 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго раунда.

  Новак Джокович (Финал)  Энди Маррей (Титул)
  Станислас Вавринка (Второй раунд, отказ)
  Кэй Нисикори (Полуфинал)
  Томаш Бердых (Второй раунд)
  Марин Чилич (Второй раунд)
  Рафаэль Надаль (Четвертьфинал)
  Милош Раонич (Второй раунд)

<li>  Жиль Симон (Второй раунд)
<li>  Жо-Вильфрид Тсонга (Четвертьфинал)
<li>  Ришар Гаске (Отказ)
<li>  Кевин Андерсон (Первый раунд)
<li>  Давид Гоффен (Третий раунд)
<li>  Григор Димитров (Второй раунд)
<li>  Гаэль Монфис (Второй раунд)
<li>  Джон Изнер (Четвертьфинал)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификации 

Rogers Cup 2015